Evropsko prvenstvo v košarki 2022 (tudi EuroBasket 2022) je 41. izvedba evropskega prvenstva v košarki, ki ga organizira FIBA Europe. To je prvo tekmovanje po tem, ko je bilo dogovorjeno, da bodo tekmovanja potekala vsake štiri leta s podobnim sistemom kvalifikacij kot za FIBA svetovno prvenstvo v košarki. Prvotno je bilo tekmovanje predvideno med 2. in 19. septembrom 2021, a je bilo prestavljeno na od 1. do 18. septembra 2022, zaradi pandemije COVID-19 in kasnejše prestavitve Poletnih olimpijskih iger 2020 na leto 2021.

Kot na predhodnih tekmovanjih, so ga gostile 4 države. Tekme v skupinskem delu so bile odigrane v Gruziji, Češki, Nemčiji in Italiji. Izločilni deli pa so potekali v Berlinu, Nemčija.

Izbira držav gostiteljic
Že za EuroBasket 2015 in EuroBasket 2017 je FIBA Evropa razpisala mesta za gostovanje tekem na naslednji način: gostovanje skupinskega dela, gostovanje finala ali gostovanje celotnega tekmovanja. Vsak od teh dveh delov gostijo 4 države in 4 mesta. Že 3. bodo tekmovanje gostile 4 države. 

Sedem držav je oddalo ločene kandidature za gostovanje tekmovanja:

  (Praga)
  (Tallinn)
  (Tbilisi)
  (Köln, skupinski del, in Berlin, finale)
  (Budimpešta)
  (Milano)
  (Ljubljana)

Češka, Gruzija, Italija in Nemčija so bile 15. julija 2019 izbrane na Centralnem Odboru v Münchnu, Nemčija za gostovanje tekmovanja.

Prizorišča

Kvalifikacije

Kvalifikacije so se začele novembra 2017. Sodelovalo je 9 ekip v skupinskem delu, vključno s petimi izključenimi iz kvalifikacij za Svetovno prvenstvo v košarki 2019. Kljub temu, da so se na tekmovanje že uvrstile, so na kvalifikacijah sodelovale tudi ekipe gostujočih držav. Po Invaziji Rusije na Ukrajino 2022, je bila Rusija izključena iz tekmovanja in nadomeščena s Črno Goro.

Uvrščene ekipe

Žrebanje
Ekipe so bile pred žrebom razvrščene v šest jakostnih skupin. 

Rusijo je zamenjala Črna Gora.

Skupinski del

Skupina A
Prizorišče: Tbilisi, Gruzija

Skupina B
Prizorišče: Köln, Nemčija

Skupina C
Prizorišče: Milano, Italija

Skupina D
Prizorišče: Praga, Češka,

Zaključni del
</onlyinclude>

Sklici

Zunanje povezave 

 FIBA Evropa

2021
2022 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Berlinu